Погорелица — многозначный топоним.

 Населённые пункты 
 Погорелица — деревня в Шумилинском районе Витебской области Белоруссии.
 Погорелица — деревня в Никольском районе Вологодской области России.
 Погорелица — деревня в Пеновском районе Тверской области России.

 Река
 Погорелица — река в России, приток Воломши.